Сезон 1968/69 для Питтсбург Пингвинз был вторым сезоном франшизы в Национальной хоккейной лиге.

Межсезонье

Любительский драфт 

В целом неудачный драфт для Питтсбурга. Суэйн провел в дебютном для себя сезоне в НХЛ за Питтсбург Пингвинз 9 игр и больше в клубах НХЛ не появлялся. Снелл в двух сезонах НХЛ за Питтсбург Пингвинз сыграл 7 игр, а Дэйв Симпсон вообще не играл в НХЛ. А выбор был, к примеру, под общим № 8 Филадельфия Флайерз выбрали Лью Моррисона (левый форвард), который за 9 сезонов в НХЛ сыграл 564 игры, или № 9 (выбор Чикаго Блэкхокс) Джон Маркс — 10 сезонов в НХЛ (все за Чикаго Блэкхокс) и 657 игр.

Обмены в межсезонье

Список

Регулярный чемпионат 

Сокращения: # = итоговое место в регулярном чемпионате, В = количество побед, Н = количество игр, закончившихся в ничью, П = количество поражений, ЗШ — заброшено шайб, ПШ — пропущено шайб

♦ — участие в розыгрыше Кубка Стэнли

Обмены по ходу регулярного чемпионата

Статистика игроков 
Полевые игроки

Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Ш = заброшено шайб, П = сделано голевых передач, О = набрано очков по системе «гол+пас», +/- = показатель, отражающий разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду, ШВ = штрафное время (мин.)

Примечание к таблице: ↓ — статистика игрока до обмена из Питтсбург Пингвинз  ↑ — статистика игрока после обмена в Питтсбург Пингвинз

Голкиперы

Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Поб = победа, Пор = поражение, Н = ничья, ПШ = пропущено шайб, ПШ/И — показатель, отражающий среднее количество пропущенных шайб за игру, СМ = количество проведенных игр, где вратарь на протяжении всей игры успешно отражает все атаки команды соперника и не пропускает ни одной шайбы в свои ворота

1968/1969
Питтсбург Пингвинз